In Tsjechië:

 Obora (okres Louny)
 Obora (okres Tachov)
 Obora (okres Plzeň-sever)
 Obora (okres Blansko)

In Polen:

 Obora (Groot-Polen)
 Obora (Neder-Silezië)